Patton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Patton Township (Illinois)
 Patton Township (Pennsylvania)